Finnby kan syfta på

 Finnby, Strömfors
 Finnby, Borgå
 Finnby, Kyrkslätt
 Finnby – de nybyggen som upptogs i Sverige på 1600-talet av svedjefinnar, se Finnbosättning

Se även 
 Finby